Сенаржа́н-Міньяфа́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на південний схід від Парижа, 55 км на північний схід від Безансона, 29 км на схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 122 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 286,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сенаржан-Міньяфан на сайті французького Національного інституту географії
 Сенаржан-Міньяфан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сенаржан-Міньяфан на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сенаржан-Міньяфан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сенаржан-Міньяфан на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона